Das Damendoppel der Australian Championships 1930 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen waren Daphne Akhurst und Louie Bickerton. Im Endspiel setzten sich Emily Hood / Margaret Molesworth gegen Marjorie Cox / Sylvia Harper mit 6:3, 0:6 und 7:5 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1930